A Temporada da Deutsche Tourenwagen Masters de 2000 foi a primeira temporada do formato masters. A série teve nove rodadas. O alemão Bernd Schneider conquistou o título.

Times e pilotos

Classificação de pilotos
{|
|

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
2000 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 2000